Der Begriff Sergeant Pepper bezeichnet: 
 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Album der Beatles
 eine Linie erfolgreicher Oldenburger Pferde
 Sergeant Pepper (Film), deutsch-italienisch-britischer Familienfilm von Sandra Nettelbeck aus dem Jahr 2004